Grand Prix Japonii 1991 (oryg. Fuji Television Japanese Grand Prix) – 15. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1991, która odbyła się 20 października 1991, po raz piąty na torze Suzuka.

17. Grand Prix Japonii, siódme zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Kwalifikacje

Wyścig 

Japonia
1991
1991 w Japonii
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce